Cornutiplusia daubei är en fjärilsart som beskrevs av Herrich-Schäffer 1845. Cornutiplusia daubei ingår i släktet Cornutiplusia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
daubei